Porto Santo (gemeente)
 Porto Santo (eiland)